En la Historia, existieron dos monarcas que fueron considerados reyes de Navarra bajo el nombre de Luis II de Navarra:

 Luis XIII de Francia y II de Navarra (reinando en Baja Navarra, parte transpirenaica del reino de Navarra desintegrado en 1530)
 Luis I de España, II de Navarra (reinando en Alta Navarra, parte peninsular del reino navarro anteriormente citado. El título navarro se encontraba unificado junto a los de rey de Castilla, León y Aragón en el informal de rex Hispaniarum)

Aunque los dos eran reyes efectivos sólo de una de las dos partes de ese reino desintegrado, ambos usaban el orden dinástico existente en el mismo hasta 1512 (fecha de la conquista de Navarra por tropas castellanas).